Con Createre Swift ci si può riferire a due crateri distinti, entrambi dedicati allo scrittore irlandese Jonathan Swift:

 Cratere Swift di 1 km di diametro, su Deimos
 Cratere Swift di 10 km di diametro, sulla Luna